Sick Decade es una banda de rock y metal industrial perteneciente a la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela.
Tiene sus inicios en el año 2005 de la mano de James Loggiodice, cuando este inicia con un proyecto personal llamado Antishock System, en el cual presenta una música compacta, oscura y agresiva, utilizando sintetizadores y secuenciadores muy distorsionados.
Son ganadores del premio mención honorífica en la Primera Muestra de Videoclips de la Gran Explosión Cultural Bicentenaria con su primer video oficial Affliction, primer sencillo promocional de su álbum de estudio.

Historia

Formación 
Es para finales del año 2006 cuando James Loggiodice junto a Hubert Serjal deciden formar e iniciar Sick Decade, así mismo ingresan a Carlz Caballero en la guitarra y para el año 2007 empiezan a trabajar en la primera producción llamada A sick decade becomes, realizando a su vez un serie de presentaciones dentro del país. Para finales del año 2009, Sick Decade empieza a grabar su EP Affliction. En noviembre de 2009 falleció James Loggiodice.

“A sick decade becomes” (demo) 2007-2009 
Incluye 11 temas, donde pueden apreciar el sonido inicial de la banda, principalmente influenciados por el sonido del rock, metal, música industrial, música clásica, naturaleza, dios, espíritus, diablo, sangre, dolor, tensión, las cosas horribles y hermosas, desde el industrial nativo hasta la música rock posindustrial enfocada en un estilo propio.

EP “Affliction” (2011-actualidad) 
En este álbum se combinan, texturas, improvisaciones, expresiones, emociones y mucha energía. Contiene (13 temas) 6 remixes, y esta a la venta en formato digital en las siguientes tiendas: itunes, spotify, amazon, emusic, lastfm, rhapsody, guvera, Google music, virgin, Billboard, myxer.
Entre los temas más representativos de este álbum se encuentra Affliction primer video oficial de la banda, dirigido por James Loggiodice y producido por Sick Decade y Dorángel, segundo sencillo promocional del EP Affliction. La canción está inspirada en el caso de canibalismo de Dorángel Vargas (el Comegente, y el Hannibal Lecter de los Andes). Fue grabado en la ciudad de Cúcuta (Colombia) y producido por Carroñero FILMS.

Integrantes

Actuales 

 Huber Serjal: bajo (Inicios), voz (actual).
 Carlz Caballero: guitarra.
 Ruver Injects Rubio: guitarra, coros.
 Ángel Sick Angel Pernía: bajo.
 Dalk Aeda: batería.
 Sick Damian: coros - performance.

Anteriores 
 James Loggiodice: + (RIP) voz y guitarra.
 Ángel Amado: bajo.

Discografía 
 2007: A sick decade becomes (demo)
 2011: Affliction (EP, álbum de estudio).
 2010: Affliction (sencillo).
 2011: Dorángel (sencillo).

Videoclips oficiales 
 Video de «Affliction» (2010).
 Video de «Dorángel» (2011).

Referencias

Enlaces externos 
 SickDecade.com página oficial, en español e inglés.
 SickDecade, perfil en Facebook.com.
 SickDecadeOfficial, página en MySpace.

Grupos de rock de Venezuela
Grupos de rock industrial de Venezuela
Grupos de metal industrial de Venezuela